Miejscowości w Estonii:
 Poka – wieś w prowincji Sarema
 Poka – wieś w prowincji Tartu
 Inne miejscowości:
 Poka – wieś w Gruzji w regionie Samcche-Dżawachetia